Euphyllia paraencora är en korallart som beskrevs av Veron 1990. Euphyllia paraencora ingår i släktet Euphyllia och familjen Euphyllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stenkoraller
paraencora